De Kleine Beekstraat is een oude straat in het Kloosterkwartier, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting van de Nieuwstraat tot aan de Grote Beekstraat. Aanvankelijk heette ook dit deel Grote Beekstraat, maar dit werd in de 19e eeuw veranderd, om een onderscheid te maken met het westelijke deel van de straat. Tegenwoordig eindigt de straat bij de kruising met de Vleesstraat en het Vleesplein.

Geschiedenis 
De Grote Beek was een gracht in de Nederlandse plaats Venlo, die binnen de stadsmuren aan de oostzijde van de stad richting Klein Italië liep, om vervolgens via de stadsmuur aan de westzijde in de Maas te stromen.

De gracht stroomde de stad binnen ter hoogte van de Keulsepoort, via de Keizerstraat naar het zuidelijke deel van de stad, parallel met de zuidelijke stadsmuur.

De straat heette aanvankelijk Weystraat, en werd in 1438 veranderd in Beickstraat. Om verwarring te voorkomen met de elders gelegen Grote Beick, werd deze naam al snel veranderd in Kleine Beekstraat, en dus vanaf de napoleontische tijd gesplitst. In die tijd werd de gracht gedempt en kreeg het traject van de Cedronsbeek vanaf het punt dat die beek de stad binnenstroomde ook de naam Grote Beek. In feite kwamen op deze plek dus twee binnengrachten bij elkaar.

In 1416 vestigde zich aan deze straat het Dominicanenklooster Mariaweide. In die tijd moest de straat dus al hebben bestaan. De kloosterorde is in de Tweede Wereldoorlog vertrokken, nadat het oude klooster door bombardementen waren verwoest. Ook het vermoedelijk door de Cellebroeders gestichte klooster Trans-Cedron lag aan deze straat, zij het haaks erop aan de zuidzijde. Later, tussen 1582 en 1792, is dit klooster bewoond door de zusters annunciaten. Ook dit klooster is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Mariaweide is tegenwoordig een zogeheten Toon Hermanshuis en ligt nu aan de Nieuwstraat.

Zie ook 
 Vestingwerken van Venlo
 Kloosterkwartier

Externe links 
 Omschrijving Mariaweide op Reliwiki
 LEM historische encyclopedie, Trans-Cedron

Straat in Venlo binnenstad